Llucmajor är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Llucmajor ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Llucmajor är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Puig de Randa,  meter över havet,  km nordost om Llucmajor. Runt Llucmajor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Llucmajor är det största samhället i trakten. Trakten runt Llucmajor består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna